Квандо может означать:

 Квандо (остров) — остров в Корейском проливе.
 Квандо — река, правый приток Замбези.
 Квандо-Кубанго — провинция в Анголе.
  — вантовый мост в Республике Корея.